peut faire référence à :
 Looking for Trouble, film américain réalisé par Carl Gregory, sorti en 1913 ;
 Looking for Trouble, film américain réalisé par Hal Roach, sorti en 1919 ;
 Looking for Trouble, film américain réalisé par Robert N. Bradbury, sorti en 1926 ;
 Looking for Trouble, film américain réalisé par William A. Wellman, sorti en 1934 ;
 Looking for Trouble, titre alternatif du film Hollywood Cowboy réalisé par Ewing Scott et George Sherman, sorti en 1937.